Sinistro – in italiano, aggettivo con significato "che sta a sinistra/dalla parte sinistra", oppure sinonimo di losco, inquietante, avverso ecc.
 Sinistro – nello sport, un'azione eseguita con un arto della parte sinistra del corpo (esempio: nel pugilato: "gancio sinistro", colpo eseguito col braccio sinistro)
 Sinistro – in diritto, evento foriero di conseguenze giuridiche
 Sinistro – personaggio dei fumetti
 Sinistro – sinonimo di mancino
 Sinistro – termine colloquiale, di accezione polemica e canzonatoria, per indicare una persona il cui orientamento politico si rifà alle ideologie della sinistra politica

Note